Bogatyr, en russe : Богатырь nom commun russe possédant plusieurs significations :

 Bogatyr : un héros russe, un chevalier errant du Moyen Âge.
 Bogatyr : croiseur de la Marine impériale de Russie, ce navire participa à la Guerre russo-japonaise de 1904-1905 dans une escadre du Pacifique, à la Première Guerre mondiale dans la flotte de la Baltique.
 Mine de Bogatyr : mine à ciel ouvert de charbon située au Kazakhstan.
 Les Bogatyrs : tableau de 1881 de Viktor Vasnetsov.
 :
 Bogatyr ou Bohatyr, village du raion de Melitopol,
village du raïon de Vinnytsia,
 Bogatyr village en Crimée.